Aumühlbach heißen folgende geographische Objekte:

 Aumühlbach (Isar), linker Zufluss der Isar im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Aumühlbach (Mitterwasser), auch Aubach oder Mühlbach, Bach in den Traun-Donau-Auen bei Linz-Ebelsberg, Oberösterreich 
 Aumühlbach (Mödringbach), Bach im Pernegger Graben bei Horn in Waldviertel, Niederösterreich